Тор-Эйбл () — американская ракета-носитель семейства Тор. В качестве первой ступени использовалась межконтинентальная ракета Тор. Вторая ступень (Эйбл) унаследована от ракеты Авангард. В некоторых модификациях использовался также разгонный блок.

История 
Ракета Тор-Эйбл была создана в 1957 году для испытаний головных частей ракеты Атлас. Девять пусков ракеты были суборбитальными. Помимо испытаний головных обтекателей проводились биологические исследования — на высоту до 1000 км запускались контейнеры с мышами. Несмотря на невысокую надёжность, ракета Тор-Эйбл была выбрана для запуска первых американских лунных зондов. Запуск зонда Пионер-1 стал первым космическим стартом для НАСА. Агентство было учреждено за десять дней до пуска, при этом ему были переданы все лунные программы ВВС. Ни в одном из трёх запусков лунных зондов ракета не справилась с задачей.

Конструкция 
В качестве первой ступени была использована баллистическая ракета средней дальности DM-18 «Тор», разработанная компанией «Дуглас Эйркрафт» и принятая на вооружение в 1958 году. Ракета имела несущие баки и корпус из алюминиевого сплава. Бак с горючим, суживающийся кверху, был расположен над баком с окислителем. Силовая установка MB-3-I, разработанная компанией «Рокетдайн», состояла из маршевого двигателя LR79-7 и двух рулевых двигателей. Все двигатели имели турбонасосную подачу топлива и были закреплены на карданном подвесе для управления ракетой. Первая ступень ракет-носителей, созданная на базе ракеты DM-18 «Тор», получила название DM-19. Из ракеты была удалена инерциальная система наведения, системы управления располагались на второй ступени.

Вторая ступень «Эйбл», производившаяся компанией «Аэроджет» была взята от ракеты «Авангард». Ступень оснащалась различными модификациями двигателя AJ-10.

Для некоторых запусков применялась третья ступень «Альтаир», также использовавшаяся на ракете «Авангард». Двигатель был твердотопливный X-248.

Модификации

Тор-Эйбл I 

Первая модификация. Использовалась для запуска зондов «Пионер» к Луне. В качестве третьей ступени использовался твердотопливный разгонный блок «Альтаир». Все три запуска с зондами Пионер-0, Пионер-1 и Пионер-2 были неудачными.

Запуски

Ссылки 
 Encyclopedia Astronautica — Thor Able
 Thor Able

Ракеты-носители США